Э́бнер фон Э́шенбах () — немецкая фамилия.

Известные носители: Эбнер фон Эшенбах, Иоганн Пауль (1641—1691) — немецкий археолог.
 Эбнер фон Эшенбах, Мария (чаще фон Эбнер-Эшенбах; 1830—1916) — австрийская писательница, драматург.